Ширва́н и Чердаве́ль () — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам. Административный центр — город Серабле.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Ширавенд (بخش شیروان)
 Халилан (بخش هلیلان)
Население области на 2006 год составляло 73 422 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Илама